Кочорский — деревня в Ивановском районе Ивановской области России, входит в состав Богданихского сельского поселения.

История 
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок центральной усадьбы совхоза «Кохомский» переименован  в Кочорский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ивановского района (Ивановская область)